Ипполита Тривульцио () — итальянская аристократка, первая супруга правителя Монако, которая носила титул княгини. Жена князя Оноре II.

Биография 
Единственная дочь Карло Эмануэле Теодоро Тривульцио, графа Мельцо и его супруги Катерины Гонзага. Её прадедом по материнской линии был Луиджи Алессандро Гонзага. Её старшим братом был кардинал . Он женился на Джованне Марии Гримальди, сестре Оноре II. Ипполита воспитывалась в монастыре.

В 1615 году Оноре II вернулся в Монако из Милана, где он провёл детство у дяди-испанца. Брак с Ипполитой, которая была невесткой его сестры Жанны, был простым и очевидным решением вопроса о наследнике. 13 февраля 1616 года Ипполита вышла замуж за Оноре II, князя Монако. Ипполита была «скромной, стройной, темноволосой красавицей, воспитанной монахинями». Её супруг был очень набожным и домашним человеком, и брак был счастливым.

У супругов был один сын,  (1623—1651).

Когда Оноре II перестроил свою резиденцию, сделав из средневековой крепости частный дворец, он ввёл несколько придворных обычаев и официальных религиозных статутов, чтобы создать чувство национального единения с монагасским населением и ореол монархии. Ипполита играла бо́льшую роль в государственном управлении, чем ее предшественницы.

Княгиня Ипполита умерла на 38-м году жизни.

Примечания 

Ипполита